Molekulska formula -{H2}- se može odnositi na:

 Tečni vodonik
 Litijum hidrid
 Nascentni vodonik
 Natrijum hidrid